Ліньє́р-Орже́р () — муніципалітет у Франції, у регіоні Пеї-де-ла-Луар, департамент Маєнн. Населення —  осіб (2011).

Муніципалітет розташований на відстані близько 195 км на захід від Парижа, 180 км на північний схід від Нанта, 70 км на північний схід від Лаваля.

Демографія 

Розподіл населення за віком та статтю (2006):

Економіка 

У 2010 році в муніципалітеті числилось 340 оподаткованих домогосподарств, у яких проживали 765,5 особи, медіана доходів виносила  євро на одного особоспоживача

Посилання 

 [ Розташування муніципалітету Ліньєр-Оржер на мапі Франції та сусідні муніципалітети]

Див. також 
 Список муніципалітетів департаменту Маєнн

Примітки 

Муніципалітети департаменту Маєнн